Kingsley steht für:

 Kingsley (Vorname) 

Kingsley ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Kingsley (Western Australia)

in England:
 Kingsley (Cheshire)
 Kingsley (Hampshire)
 Kingsley (Staffordshire)
 Kingsley (Yorkshire)

in Südafrika:
 Kingsley (Südafrika)

in den Vereinigten Staaten:
 Kingsley (Iowa)
 Kingsley (Kentucky)
 Kingsley (Michigan)
 Kingsley Township (North Dakota)
 Kingsley Township (Pennsylvania)

Kingsley ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Kingsley (* 1943), britischer Schauspieler
 Charles Kingsley (1819–1875), britischer Geistlicher, Historiker und Schriftsteller
 Dorothy Kingsley (1909–1997), US-amerikanische Drehbuchautorin
 Emily Perl Kingsley, US-amerikanische Schriftstellerin
 Ferdinand Kingsley (* 1988), britischer Schauspieler
 George Henry Kingsley (1827–1892), britischer Arzt und Reiseschriftsteller
 Georgina Kingsley (* 1993), britisch-australische Singer-Songwriterin, siehe Georgi Kay
 Gershon Kingsley (1922–2019), deutsch-amerikanischer Komponist
 Henry Kingsley (1830–1876), britischer Schriftsteller
 Joseph Kingsley Swampillai (* 1936), sri-lankischer Priester 
 Mary Kingsley (1862–1900), britische Entdeckerin und Schriftstellerin
 Omar Kingsley (1840–1879), US-amerikanischer Kunstreiter
 Peter Kingsley (* 1953), britischer Philosoph
 Raveena Kingsley (* 1998), US-amerikanische Tennisspielerin
 Sidney Kingsley (1906–1995), US-amerikanischer Autor
 Stephen Kingsley (* 1994), schottischer Fußballspieler